

Toponymie
Durham est le nom de diverses localités ou subdivisions, dont les plus connues sont Durham (Angleterre), qui a donné son nom à la quasi-totalité des autres, et Durham (Caroline du Nord).

Au Royaume-Uni 
Durham (Royaume-Uni)
L'université de Durham dans la ville du même nom
 la  circonscription électorale de la Cité de Durham
 l'ancienne circonscription du Parlement européen de Durham.
le comté de Durham (Angleterre)
Kirkpatrick Durham (Kirkcudbrightshire, Écosse)

En Allemagne 
Durham (Bavière), homonymie sans rapport étymologique avec celle des autres Durham

En Argentine 
Durham (Santa Fe)

En Australie 
Durham Downs (Queensland)
Durham Lead (Victoria)
Durham Ox (Victoria)
 Deux comtés de Durham :
 Comté de Durham (Nouvelles-Galles-du-Sud)
 Comté de Durham (Australie-Occidentale)

À la Barbade 
Durham

Au Canada 
Durham paroisse du Nouveau-Brunswick
Durham, ville de l'Ontario
Municipalité régionale de Durham, municipalité de l'Ontario
Durham, circonscription électorale en Ontario.
 Durham, circonscription provinciale de l'Ontario.
Durham-Sud, municipalité du Québec
Durham Heights, montagne située dans les Territoires du Nord-Ouest

En Jamaïque 
Durham

Aux États-Unis 
Durham (Arkansas)
Durham (Californie)
Durham (Colorado)
Durham (Connecticut)
Durham (Floride)
Durham (Géorgie)
Durham Town (Géorgie)
Durham, Illinois
Durham (Comté de Gibson, Indiana)
Durham (Comté de LaPorte, Indiana)
Durham (Iowa)
Durham (Kansas)
Durham (Maine)
West Durham (Maine)
Durham (Missouri)
Durham (New Hampshire)
New Durham (New Hampshire)
New Durham Corner (New Hampshire)
New Durham (New Jersey)
Durham (New York)
Durhamville (New York)
East Durham (New York)
South Durham (New York)
West Durham (New York)
Durham (Caroline du Nord)
Comté de Durham (Caroline du Nord)
Durham Furnace (Pennsylvanie)
Durham Estates (Ohio)
Durham (Oklahoma)
Durham (Oregon)
Durham (Texas)
Durham (Wisconsin)
Durham (Wyoming)

Personnalités 
 John George Lambton,  de Durham (1792-1840) ;  
 George Frederick d'Arcy Lambton, 2e comte de Durham (1828-1879) ;  
 John George Lambton, 3e comte de Durham (1855-1928) ;
 Frederick William Lambton, 4e comte de Durham (1855-1929) ;  
 John Frederick Lambton, 5e comte de Durham (1884-1970) ;
 Anthony Claud Frederick Lambton, 6e comte de Durham (1922-1970) ;
 Jimmie Durham (1940-2021), artiste américain ;
  (1943-), chanteuse australienne (The Seekers) ;
 Laura Durham, femme de lettres américaine, auteure de roman policier ;
 Leon Durham (1957-), joueur de baseball américain.

Animaux 
 La race durham est une race bovine originaire d'Angleterre.